Râul Sălătruc se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Sălătruc - afluent al râului Bistra Mărului
 Râul Sălătruc - afluent al râului Iada
 Râul Sălătruc - afluent al râului Jiul de Est
 Râul Sălătruc - afluent al râului Moldova
 Râul Sălătruc - afluent al râului Motru
 Râul Sălătruc - afluent al râului Olt numit și Râul Sălătrucel.
 Râul Sălătruc - afluent al Râului Șes
 Râul Sălătruc - afluent al râului Someș